Le nom George Bowen est porté par les personnes suivantes :
 George Bowen (1745-1814), navigateur britannique ;
 George Bowen (1821-1899), un administrateur colonial britannique ;
 George Bowen (1863-1919), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 George Bowen (1875-1945), un joueur de football anglais.